Axel Gabriel Leijonhufvud kan syfta på:

* Axel Gabriel Leijonhufvud (1717-1789), en svensk friherre och militär. 
 Axel Gabriel Leijonhufvud (1755-1826), en svensk friherre och militär samt frimurare. 
 Axel Gabriel Leijonhufvud (1812-1897), en svensk friherre, militär och kammarherre.